Limpopo – rzeka w Afryce
 Limpopo – prowincja w Południowej Afryce
 Limpopo – radziecki film animowany z 1939 roku